А́льваро де Фигеро́а-и-То́ррес,  (; ,  — , ) — историк и политический деятель Испании.

Сын богатого землевладельца, Фигероа-и-Торрес изучал юриспруденцию в Мадридском университете. Отказался от карьеры адвоката в пользу политической деятельности. В 1886 году был избран в Конгресс депутатов и состоял в Либеральной партии, организованной Пракседесом Сагастой.

Лидер испанской Либеральной партии (с 1912), в 1912—13, 1915—1917, 1918—19 премьер-министр. Автор трудов по истории Испании XIX—XX веков.

Был женат на Касильде Алонсо-Мартинес, дочери министра, Мануэля Алонсо Мартинеса, с которой у него было семеро детей: Касильда, Луис, Альваро, Карлос, Хосе, Эдуардо и Агустин.

Он умер в Мадриде 11 сентября 1950 года.

Примечания

Ссылки 

Историки Испании
Политики Испании
Политики XX века
Председатели правительства Испании
Министры иностранных дел Испании
Министры юстиции Испании
Выпускники Комплутенсе
Члены Либеральной партии (Испания)
Монархисты Испании
Выпускники Болонского университета